Slovo Garífuna může znamenat:
 Garífuna – etnikum žijící ve Střední Americe.
 Garífuna (jazyk) – stejnojmenný jazyk, kterým hovoří etnikum Garífuna.